L'expression crise de 2008 peut faire référence à 2 crises d'ampleur mondiale, étroitement liées : 

 La crise bancaire et financière de l'automne 2008, crise financière majeure d'origine américaine, dont le point d'acmé est la faillite de la banque d'affaires Lehman Brothers, en septembre 2008 ; 
 La crise économique mondiale de 2008, crise économique internationale (contraction du PIB sur plusieurs trimestres, dans de nombreux pays du monde), conséquence directe de la précédente.